Илино може бити:

 Илино (Бољевац), насељено место, у општини Бољевац, Србија;
 Илино (Горажде), насељено место у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ;
 Илино (Ресан), насељено место у општини Ресан, Северна Македонија;
 Илино (Пољска), насељено место у Мазовскм војводству, Пољска;
 Илино (Русија), насељено место у Јарославској области, Русија;

или

 Илино Брдо, насељено место у општини Будва, Црна Гора;

или

 Големо Илино, насељено место у општини Демир Хисар, Северна Македонија;
 Мало Илино, насељено место у општини Демир Хисар, Северна Македонија.